Baschkin ist der Familienname von:

Matwei Semjonowitsch Baschkin im 16. Jahrhundert als Ketzer verfolgter russischer Freidenker
Pawel Jewgenjewitsch Baschkin (* 1978), russischer Handballspieler